L'adjectif campaniforme signifie littéralement « en forme de cloche ».
Isolé et employé comme substantif, il désigne :
 la culture campaniforme, un faciès de la fin du Néolithique et du début de l'âge du bronze caractérisé par des poteries en forme de cloches,
 la sensille campaniforme, une structure à la base des haltères des mouches,